Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2002 проводился в городе Бисмарк (штат Северная Дакота, США) c 7 по 12 апреля 2002 года как для мужских, так и для женских команд. В чемпионате приняло участие 7 мужских команд и 4 женских команды. Чемпионат проводился в 1-й раз.

В мужском турнире чемпионом стала (1-й раз в своей истории) сборная США, победившая в финале сборную Канады. Третье место заняла сборная Швеции.

В женском турнире чемпионом стала (1-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную Швейцарии. Третье место заняла сборная США.

Мужчины

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф со 2-го места

Тай-брейк

Плей-офф 

Финал

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф со 2-го места

Тай-брейк

Плей-офф 

Финал

Итоговая классификация

Награды 
Приз за спортивное мастерство и за лучшее проявление спортивного духа (WSCC Sportsmanship Award) получили:
 среди мужчин — Tommy Campbell (команда Англии);
 среди женщин — Anne Dunn (команда Канады).

Примечания

Ссылки 
 Результаты и статистика чемпионата на сайте Всемирной федерации кёрлинга (мужской турнир)
 Результаты и статистика чемпионата на сайте Всемирной федерации кёрлинга (женский турнир)

Международные соревнования по кёрлингу в США
Международные спортивные соревнования в Северной Дакоте
Спорт в США в 2002 году
Апрель 2002 года
Чемпионаты мира в США